El Camí de la Solaneta és un camí rural que discorre pel terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Claverol), en territori del poble de Sossís.

Arrenca de l'extrem de llevant del poble de Sossís, en el seu punt més elevat, des d'on surt cap al nord i després nord-est. Quan arriba a l'extrem del vessant on es troba el poble i les mines de Sossís, trenca cap a llevant de forma paral·lela i força més elevada al Canal de Sossís i a la Noguera Pallaresa. Ressegueix tot l'Obac de Sossís de ponent a llevant, fins que ateny la Solaneta després de travessar la llau de Comarquers.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Solaneta
Solaneta